Zymbal oder Cymbal steht für:

 Zymbal, ein Saiteninstrument
 Cymbal ein Schlaginstrument siehe Becken (Musikinstrument)

Zymbal oder Cymbal ist der Familienname oder Künstlername folgender Personen:
 Bohdan Zymbal (* 1997), ukrainischer Biathlet
 Johnny Cymbal (1945–1993), US-amerikanischer Songwriter, Sänger und Schallplattenproduzent